Sitzbank steht für:

 ein Sitzmöbel, siehe Bank (Möbel)
 einen durchgehenden Sitz für mehrere Personen in Autos, siehe Autositz
 einen zweisitzigen Motorradsattel